perseweracja – objaw niektórych zaburzeń psychicznych
 perseweratywność – charakterystyka zachowania regulacyjnej teorii temperamentu